Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE () (I triple E — «Ай трипл и») — некоммерческая инженерная ассоциация из США, разрабатывающая широко применяемые в мире стандарты по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей. Корпоративный офис находится в Нью-Йорке, а центр операций в Пискатавэе (Нью-Джерси). Образован в 1963 году путём объединения Американского института инженеров-электриков и Института радиоинженеров. По состоянию на 2018 год это крупнейшая в мире ассоциация технических специалистов, насчитывающая более 423 000 членов в более чем 160 странах мира. Целями Института являются образовательный и технический прогресс в области электроники и электротехники, телекоммуникаций, вычислительной техники и смежных дисциплин.

История 
Эта общественная некоммерческая ассоциация появилась в 1963 году в результате слияния двух американских профессиональных сообществ: , созданного в 1912 году, и , созданного в 1884 году.

Цель 
Главная цель IEEE — информационная и материальная поддержка специалистов для организации и развития научной деятельности в электротехнике, электронике, компьютерной технике и информатике, приложение их результатов для пользы общества, а также профессиональный рост членов IEEE.

Деятельность 
IEEE, объединяя более 400 000 индивидуальных членов из 170 стран (в том числе более 100 000 студентов), издаёт треть мировой технической литературы, касающейся применения радиоэлектроники, компьютеров, систем управления, электротехники, в том числе (на январь 2011 года) 122 реферируемых научных журнала и 36 отраслевых журналов для специалистов, проводит в год более 300 крупных конференций. Ассоциация принимала участие в разработке около 900 действующих стандартов.

Участие в санкциях США 
В январе 2002 года IEEE лишило своих иранских членов ряда привилегий, таких как право использования логотипа IEEE в рекламе своих проектов, доступ к электронным базам данных о публикациях IEEE и доступ к спискам вакансий.

Стандарты 
 IEEE 754 — числа с плавающей запятой.
 IEEE 802 — семействo стандартов IEEE, касающихся локальных вычислительных сетей (LAN) и сетей мегаполисов (MAN).
 IEEE 1003 — POSIX — Стандарт совместимости UNIX-подобных ОС.
 IEEE 1059 — Guide for Software Verification and Validation Plans — Руководство по планированию верификации и подтверждения достоверности программного обеспечения.
 IEEE 1063 — «IEEE Standard for Software User Documentation» — Стандарт руководства пользователя для программного обеспечения.
 IEEE 1149 — Стандарт периферийного сканирования микросхем (Boundary Scan) — тестирование, программирование и локализация неисправностей печатных плат.
 IEEE 1284 — параллельный интерфейс.
 IEEE 1394 — FireWire (i-Link) — последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.
 IEEE 1667 — Standard Protocol for Authentication in Host Attachments of Transient Storage Devices — Стандартный протокол аутентификации при подключении съёмных устройств хранения данных.
 IEEE 1990 — Функциональный язык программирования Scheme.

Награды IEEE 
 Медаль почёта IEEE
 Медаль Эдисона
 Медаль основателей IEEE
 Медаль Джеймса Х. Муллигана мл. за образование
 Золотая медаль имени Александра Грэхема Белла
 Медаль Саймона Рамо
 Медаль за достижения в инженерии (IEEE)
 Медаль за безопасные технологии (IEEE)
 Медаль за электроэнергетику (IEEE)
 Медаль Ричарда Хэмминга
 Премия Морриса Либманна (упразднена в 2000 году)
 Медаль Ламме (упразднена в 2008 году)
 Медаль Генриха Герца (упразднена в 2009 году)
 Медаль Джона фон Неймана
 Медаль Джека Килби
 Медаль Дениса Пикарда
 Медаль Роберта Нойса
 
 Медаль 100 летия основания IEEE
 Премия Эмануэля Пиора (упразднена в 2012 году)
 Премия в области компьютеров и коммуникаций имени Кодзи Кобаяси
 
 Премия Фрэнка Розенблатта

Также отдельные группы, входящие в IEEE, присуждают свои премии:
  присуждает Премию Шеннона.
 Компьютерное общество IEEE присуждает премию Пионера компьютерной техники, Премию Уоллеса Макдауэлла и Мемориальную премию Гарри Гуда.
  присуждает Премию по квантовой электронике IEEE.

Технические общества под эгидой IEEE 
Под эгидой IEEE созданы 39 обществ, охватывающих различные технические области знаний. Эти общества занимаются публикацией статей, проведением конференций, установлением деловых контактов и оказывают прочие услуги.

 IEEE Aerospace and Electronic Systems Society
 IEEE Antennas & Propagation Society
 IEEE Broadcast Technology Society
 IEEE Circuits and Systems Society
 IEEE Communications Society
 IEEE Components, Packaging & Manufacturing Technology Society
 IEEE Computational Intelligence Society
 Компьютерное общество IEEE
 IEEE Consumer Electronics Society
 IEEE Control Systems Society
 IEEE Dielectrics & Electrical Insulation Society
 IEEE Education Society
 IEEE Electromagnetic Compatibility Society
 IEEE Electron Devices Society
 IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 IEEE Geoscience and Remote Sensing Society
 IEEE Industrial Electronics Society
 IEEE Industry Applications Society
 IEEE Information Theory Society
 IEEE Instrumentation & Measurement Society
 IEEE Intelligent Transportation Systems Society
 IEEE Magnetics Society
 IEEE Microwave Theory and Techniques Society
 IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
 IEEE Oceanic Engineering Society
 IEEE Photonics Society
 IEEE Power Electronics Society
 IEEE Power & Energy Society
 IEEE Product Safety Engineering Society
 IEEE Professional Communication Society
 IEEE Reliability Society
 IEEE Robotics and Automation Society
 IEEE Signal Processing Society
 IEEE Society on Social Implications of Technology
 IEEE Solid-State Circuits Society
 IEEE Systems, Man & Cybernetics Society
 IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics & Frequency Control Society
 IEEE Technology and Engineering Management Society
 IEEE Vehicular Technology Society

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт IEEE 

 
Международные организации по стандартизации